Канто́н — административно-территориальная единица в РСФСР, существовавшая в 1920—1941 годах. В Башкирской, Киргизской, Татарской АССР кантоны были, по сути, аналогами уездов, а в Дагестанской АССР, АССР Немцев Поволжья и Марийской АО — аналогами районов.

Кантоны Башкирской АССР

Кантоны Дагестанской АССР 
22 ноября 1928 года Дагестанская АССР была разделена на 26 кантонов и 2 подкантона.

3 июня 1929 кантоны были переименованы в районы.

Кантоны Киргизской АССР

Кантоны АССР Немцев Поволжья 
По состоянию на 1938 год:

Кантоны Татарской АССР

Кантоны Марийской АО 

Районы

Административные единицы
Бывшие административные единицы